Уэйр — вариант записи английской фамилии  (). Известные носители:
 Уэйр, Дэвид
 Уэйр, Элисон — английская историк и писательница.